Moa-Brücke bezeichnet folgende Brücken:

 Moabrücke, bei Daru im Osten Sierra Leones
 Moa-Brücke (Pujehun), im Süden Sierra Leones